Esztrád műfaj, drámai műforma.
Esztrád album, a Hobo Blues Band 1986-ban kiadott, ötödik nagylemeze.
Hasonlóak
Esztrád Színház Budapest XIII. kerületében a Róbert Károly krt. 49-51. szám alatt 1998 óta működő színház.
-